Ratsja (Georgisch: რაჭა) is een historische regio in noordwesten van Georgië in de regio (mchare) Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti. Het bevindt zich bij de Rioni in de Grote Kaukasus. In het noordwesten wordt het begrensd door Letsjchoemi en Svanetië en Imereti in het zuiden. Het wordt door zowel Noord- als Zuid-Ossetië (de jure een deelgebied van Georgië) begrensd.

Voormalige regio van Georgië
Ratsja-Letsjchoemi en Kvemo Svaneti